

Patronyme 
Les Cantoni sont une famille d'artistes italiens, des architectes d'origine tessinoise :
 Pietro Cantoni ;
 Simone Cantoni (1739-1818), son premier fils ;
 Gaetano Cantoni (1745-1827), son second fils.

Le nom Cantoni est également porté par :
 Achille Cantoni (1835-1867), patriote italien ;
 Alberto Cantoni (1841-1904), écrivain italien ;
 Andrea Cantoni (né en 2000), coureur cycliste italien ;
 Clementina Cantoni (née en 1973), ancienne otage en Afghanistan ;
 Eitel Cantoni (1906-1997), pilote automobile uruguayen ;
 Jack Cantoni (1948-2013), joueur de rugby à XIII et de rugby à XV français, fils de Vincent Cantoni ;
 Krister Cantoni (né en 1973), joueur professionnel suisso-finlandais de hockey sur glace ;
 Oscar Cantoni (né en 1950), cardinal italien ;
 Vincent Cantoni, joueur international français de rugby à XIII, père de Jack Cantoni.

Homonymie de patronyme